Ruspolia kan syfta på:

 Ruspolia (djur) – ett släkte av insekter
 Ruspolia (växter) – ett släkte växter